Amelina puede referirse a:

 El género botánico Aneilema.
 Un sinónimo del género de polillas Victrix.
 Ameloblastina, una glucoproteína.
 Amelinae, subfamilia de los insectos mantodeos.